Johnston este un nume propriu anglo-saxon, care se poate referi la

Nume de familie 

 Albert S. Johnston (1803 - 1862), general în armata unionistă din Războiul civil american
 Ben Johnston (Benjamin Burwell Johnston) (* 1926), compozitor din SUA
 Bill Johnston (William (Bill) Johnston) (1894 - 1946), jucător de tenis din SUA
 Bob Johnston (* 1932), producător de muzică rock din SUA
 Bruce Johnston (* 1944), compozitor de muzică pop din SUA
 Charles Johnston (1867 - 1931), jurnalist,autor, teozof din Irlanda de Nord
 Claire Johnston (1940 - 1987), critic de film din SUA
 Daniel Johnston (* 1961), artist și compozitor din SUA
 David A. Johnston (1949 - 1980), vulcanolog din SUA
 Edward Johnston (1872 - 1944), profesor de caligrafie din Anglia
 Franck Daniau-Johnston, operator de aparate de luat vederi - a realizat filme în România și Franța
 Henry Hamilton Johnston (1858 - 1927), cercetător al Africii din Anglia
 Joe Johnston (* 1950), designer (decorator) și regizor din SUA
 Johnny Johnston (1919 - 1998), muzician și compozitor, întemeietorul formației muzicale The Johnston Brothers din Anglia
 Joseph E. Johnston (1807 - 1891), general în armata unionistă din Războiul civil american
 Kristen Johnston (* 1967), actriță din SUA
 Mo Johnston (* 1964), jucător de fotbal și antrenor din Scoția
 Neil Johnston (1927 - 1978), jucător de Basket din SUA
 Reginald Fleming Johnston (1874 - 1938), academician, diplomat și autor din Scoția
 Tom Johnston (* 1948), cântăreț de muzică rock și ghitarist din SUA
 William Johnston, guvernator englez al Coastei de Aur din Ghana

Denumiri geografice din  

 Comitatul Johnston, numele două comitate din Statele Unite ale Americii
 Johnston, statul 
 Johnston, statul 
 Johnston, statul 
 Atolul Johnston din Oceanul Pacific, aparține Statelor Unite

Alte utilizări 

 Johnston Sans, un mod de scriere (după Edward Johnston, 1872 - 1944)
 The Johnston Brothers, o trupă muzicală din anii 1950

Nume proprii